Viguera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Viguera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Viguera är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Viguera. Runt Viguera är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km norr om Viguera. I omgivningarna runt Viguera 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien